

Персоналії 
 Чанг Майкл — американський тенісист
 Чанг-Хван Лі — південнокорейський стрілець з луку
 Чанг Ха-Джун — південнокорейський економіст
 Чанг Тед — американський фізик
 Чанг-Лі Тієн — ректор університету Берклі
 Чанг Юнг-Ян — тайванська тенісистка
 Чанг і Енг Банкери — перші офіційно зареєстровані сіамські близнюки

Фильм 
 Чанг — фільм студії Paramount Pictures

Топоніми 
 Чанг — острів в Андаманському морі
 Чанг — острів в Сіамській затоці
 Чанг-пік — гора (2920 м) у хребті Виконавчого комітету у Західній Антарктиді